Deinsdorf ist der Name folgender Orte:

 Deinsdorf (Weigendorf), Ortsteil der Gemeinde Weigendorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Deinsdorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft in der Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Siehe auch:

Deindorf